Suore di Nostra Signora del Monte Carmelo, con casa madre a Lacombe
 Suore di Nostra Signora del Monte Carmelo, con casa madre a Lussemburgo